Le J avec ou sans point désigne  qui, contrairement à la majorité des langues utilisant l’écriture latine, pour la première, n’a pas de point ni en lettre minuscule ni en lettre majuscule , ou pour la seconde conserve le point de la lettre minuscule sur la lettre majuscule :

 J sans point  ;
 J point suscrit .

Articles connexes 

 Point suscrit